Сан Хосе лас Флорес има више значења:

 Сан Хосе лас Флорес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Уистан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес, Унион Хуарез (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Хосе лас Флорес (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику